MAKK

steht für

 Museum für Angewandte Kunst Köln, das frühere Kunstgewerbemuseum Köln

Makk ist der Familienname von 

 Károly Makk (1925–2017), ungarischer Filmregisseur und Drehbuchautor